Лелле:
  — посёлок в Эстонии.
 Лелле — железнодорожная станция в посёлке Лелле.
  — эстонский футбольный клуб из посёлка Лелле.
 «Лелле» — название эстонского футбольного клуба «Тервис» из города Пярну в 1996—2002 годах.
  (род. 1965) — немецкий футболист.
  (род. 1946) — немецкий политик.
  (род. 1955) — немецкий актёр.

См. также 
 Железная дорога Лелле — Пярну